Kerzendemonstration steht für
Kerzendemonstration (Bratislava)
Kerzendemonstrationen in Südkorea gegen die Aufhebung eines Importstopps für Rindfleisch aus den USA (2008)
 Kerzendemonstrationen in Südkorea ab 2016, siehe Bewegung für den Rücktritt von Präsidentin Park Geun-hye